Djoudi est un patronyme partagé par plusieurs personnalités, ainsi qu'un toponyme rencontré dans plusieurs pays.

Patronymie

 Azzedine Ait Djoudi (1967-), entraîneur de football algérien
 Hachimi Nait-Djoudi (1946-2001), homme politique algérien
 Hocine Djoudi (1930-), juriste et diplomate algérien
 Jawad Djoudi (1976-), joueur de rugby à XV français
 Karim Djoudi (1958-2022), homme politique algérien
 Hakima El Djoudi (), artiste plasticienne

Toponymie
 Mont Djoudi, endroit où l'Arche de Noé se posa après le Déluge, selon la tradition des premiers chrétiens et dans l'islam (Coran sourate 11,44)